Досрочные всеобщие парламентские выборы в Японии прошли 22 октября 2017 года. Срок полномочий действующего созыва Палаты Представителей истекает в декабре, но премьер-министр Синдзо Абэ распустил парламент в связи с обострением корейского кризиса. Оппозиция же посчитала, что таким образом премьер хочет избежать разбирательства возможной его причастности к махинациям вокруг образовательных организаций «» и «».

Результаты

Примечания 

Япония
2017 год в Японии
Выборы в Японии
Октябрь 2017 года
События 22 октября
Парламентские выборы в Японии